Christian Sinding (1856-1941), Noors componist en violist
 sinding (muziekinstrument), een West-Afrikaans tokkelinstrument
 Sinding (Herning), plaats in de Deense gemeente Herning 
 Sinding (Silkeborg), plaats in de Deense gemeente Silkeborg 
 Sinding (parochie, Herning)
 Sinding (parochie, Silkeborg)